Хайбутовская — деревня в Вельском районе Архангельской области. Входит в состав Муниципального образования «Благовещенское».

География 
Деревня расположена в 60,8 километрах на север от города Вельска, на правом берегу реки Устья притока Ваги. Ближайшие населённые пункты: на востоке деревни Большая Аншуковская и Малая Аншуковская, на западе, на левом берегу реки Устья расположено село Благовещенское, являющееся административным центром муниципального образования.
 Часовой пояс

Население

История 
Указана в «Списке населённых мест по сведениям 1859 года» в составе Шенкурского уезда Архангельской губернии под номером «2175» как «Хайбутовская». Насчитывала 15 дворов, 46 жителей мужского пола и 61 женского.

В «Списке населенных мест Архангельской губернии на 1 мая 1922 года» в деревне уже 21 двор, 80 мужчин и 82 женщины..

Примечания 

Населённые пункты муниципального образования «Благовещенское»